Чинш (,  — процент, от ) — в Речи Посполитой оброк (деньгами), платившийся с земли или дома, отданных в чужое продолжительное владение.

Из чинша крупные землевладельцы раздавали в старину земли, и с течением времени выработалось чиншевое владение или право вечной и наследственной аренды, обусловленное отбыванием арендатором-чиншевиком в пользу собственника земли определённых натуральных или денежных повинностей — чинша; размер чинша не подлежал изменению по усмотрению одной из сторон; права чиншевика — права вещные, и он может их отчуждать другому лицу, на которое и переходит обязанность отбывания чинша. В западных губерниях нередко целые поселения (местечки) были построены на чиншевом праве.

Закон 1886 года ввёл особый порядок (уездные по чиншевым делам присутствия) установления вечночиншевого права по двум основным признакам:

 бессрочность и потомственность владения;
 неизменность оброка; вместе с тем сельским (вне городов и местечек) вечным чиншевикам предоставлено приобрести в собственность признанные за ними чиншевые земли посредством обязательного, при содействии правительства, выкупа лежащих на них повинностей.

См. также 
 Оброк
 Пошлина
 Замыт
 Подать
 Дань
 Барщина
 Чиншевая шляхта

Литература 
 Гантовер Л. В. О происхождении и сущности вечно-чиншевого владения. — : Типография Правительствующего сената, 1884. (Свод Законов, том IX, особое приложение XXV, по продолж. 1890).
 Рембовский А. История и значение чиншевого владения в Западном крае. — : типография Тренке и Фюсно, 1886.
 Безобразов С. В. (сост.) Сборник узаконений и правительственных распоряжений о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в губерниях западных и белорусских. — : Земский отдел министерства внутренних дел, 1892.
 Боровиковский А. Л. Отчёт судьи. Т. 1. — : типография «Правда», 1908.

Ссылки 
 
 

Налоги Речи Посполитой